Александр Иванович Костяев (р. 28 октября 1946) — учёный в области экономики и планирования АПК, экономических и социальных проблем агропромыслового хозяйства Севера, академик РАСХН (1999), академик Российской академии наук (2013).

Биография 
Родился 28 октября 1946 г. в д. Черемисы Богородского района Кировской области. Окончил Пермский государственный университет им. А. М. Горького (1973).

Директор школы в Кировской области (1972—1975). Аспирант Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова (1975—1978).

С 1979 г. работает в Северо-Западном НИИ экономики и организации сельского хозяйства: младший научный сотрудник (1979—1980), старший научный сотрудник (1980—1981), заведующий лабораторией экономических проблем развития Севера (1981—1987), директор (с 1987).

Доктор географических наук (1987), доктор экономических наук (2006), профессор (1991), академик РАСХН (1999), академик РАН (2013).

Награды, премии, почётные звания 
Почётный работник агропромышленного комплекса России (2012). Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2003), медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга» (2007), почётными грамотами Совета Федерации, МСХ РФ, ВАСХНИЛ, РАСХН.

Труды 
Опубликовал более 350 научных трудов, в том числе 16 монографий.
Книги:
 Агропромысловое хозяйство Севера: проблемы комплексного развития. — Л.: Наука, 1986. — 149 с.
 Развитие личных подсобных хозяйств в условиях перехода к рыночным отношениям / соавт. А. А. Дибиров. — Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. ун-та, 1994. — 148 с.
 Основы теории аграрного рынка / соавт.: А. Р. Маматказин, А. Н. Селин. — Екатеринбург: Изд-во Урал. ГСХА, 1996. — 196 с.
 Региональные агроэкономические исследования и разработки: методология и методы.- 2-е изд., стер.— Екатеринбург: Изд-во Урал. ГСХА, 2003. — 289 с.
 Управление процессами в экономических системах различного типа / соавт.: Г. Н. Никонова и др.; Сев.-Зап. НИИ экономики и орг. сел. хоз-ва.- СПб., 2004. — 248 с.
 Территориальная дифференциация сельскохозяйственного производства: вопросы методологии и теории. — СПб., 2006. — 240 с.
 Концептуальные основы обеспечения продовольственной безопасности России / соавт.: И. Г. Ушачев и др.; ГНУ Всерос. НИИ экономики сел. хоз-ва. — М., 2008. — 173 с.
 Организационно-экономический механизм устойчивого развития сельских территорий Северо-Запада Российской Федерации (анализ и предложения по совершенствованию) / ГНУ Сев.-Зап. НИИ экономики и орг. сел. хоз-ва. — СПб.; Пушкин, 2010. — 61 с.
 Методология исследования проблем депрессивности территорий муниципальных районов / соавт.: Т. В. Юрченко и др.; ГНУ Сев.-Зап. НИИ экономики и орг. сел. хоз-ва. — СПб.; Пушкин, 2011. — 74 с.
 Состояние и перспективы развития продовольственной системы России (на примере молочной индустрии) / соавт.: В. Ф. Лищенко и др.; Центр междунар. агробизнеса и прод. безопасности и др. — М.: Экономика, 2015. — 501 с.

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники географического факультета Пермского государственного университета
Директора школ
Географы СССР
Географы России
Экономисты России
Персоналии:Экономическая география